

Personnalités 

 Carlo Pepoli (1796-1881), poète, député et sénateur italien ;
 Famille Pepoli (- siècles), famille italienne originaire de Bologne ;
 Gioacchino Pepoli (1825-1881), homme politique italien, député et ministre ;
 Guido Pepoli (1560-1599), cardinal italien ;
 Taddeo Pepoli (1605-1684), prieur olivétain, abbé à Bologne.

Voir aussi 
 Palais Pepoli à Bologne.